

Toponyme

Aguiar, ville et municipalité située dans l'État de la Paraíba ;

Aguiar, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 Aguiar, paroisse civile de la municipalité de Viana do Alentejo, située dans le district d'Évora.

Patronyme 

 Francisco Xavier da Costa Aguiar de Andrada (1822-1892), magistrat et un diplomate brésilien ;
 Fernando Aguiar (1972-), footballeur luso-canadien ;
 José Miguel Organista de Simões Aguiar (1981-), footballeur portugais ;
 José Pedro Aguiar-Branco (né en 1957), un homme politique ;
 Luis Aguiar (né en 1985), un footballeur.

Patronyme brésilien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais